DeWitt Township peut désigner les townships suivants, aux États-Unis :

 DeWitt Township, du comté de DeWitt dans l'Illinois.
 , du comté de Clinton dans le Michigan.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships